Aardrijkskunde
 Linna (Jõhvi), plaats in de Estlandse gemeente Jõhvi, provincie Ida-Virumaa
 Linna (Tõrva), plaats in de Estlandse gemeente Tõrva, provincie Valgamaa

Personen met de achternaam Linna
 Ivo Linna, Ests zanger
 Väinö Linna, Fins schrijver